Первый дивизион 1982 () — 69-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1982 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1982 на сайте rsssf.com 

1982
Дания
Спорт в Дании в 1982 году